The Cabaret Singer – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 The Cabaret Singer – film del 1915 diretto da Tom Moore